Wesley bezeichnet:

 Wesley (Name), Personen mit diesem englischen Familien- oder Vornamen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wesley (Arkansas)
 Wesley (Georgia)
 Wesley (Illinois)
 Wesley (Indiana)
 Wesley (Iowa)
 Wesley (Maine)
 Wesley (Maryland)
 Wesley (New York)
 Wesley (Ohio)
 Wesley (Oklahoma)
 Wesley (Pennsylvania)
 Wesley (Texas)
 Wesley Center (Kansas)
 Wesley Grove (Maryland)
 Wesley Hills (New York)
 Wesley Manor (Indiana)

auf Dominica:
 Wesley (Dominica)

Siehe auch:
 Methodistische und Wesleyanische Kirchen, auf den Prediger John Wesley zurückgehende christliche Kirchen
 Wesley Chapel
 Wesleyan University
 Wesly
 Westley